Роули има више значења:

 Роули (Масачусетс)
 Роули (Ајова)
 Роули (острво)
 Роули Стенли, аустралијски атлетичар